Mészáros Klára (1943) sinológus, közgazdász, diplomata
Mészáros Klára (1938–2018) zongorista, zenepedagógus, igazgató

Hasonló nevű
Kalicz Mészáros Klára (?) iparművész, textil- és jelmeztervező